Криничеватое — топоним

Украина 
 Днепропетровская область
 Криничеватое — село,  Никопольский район
 Криничеватое — село,  Софиевский район
 Кировоградская область
 Криничеватое — село,  Компанеевский район